Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Open GDF Suez 2010 (раніше відомого під назвою Open Gaz de France) пройшли на закритих тенісних кортах з жорстким покриттям на стадіоні П'єр де Кубертен у Парижі (Франція) з 8 по 14 лютого 2010 року. Того року турнір проводився увісімнадцяте і був одним з Турнірів WTA Premier у рамках Туру WTA 2010.

Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками. Проте, вони знялись перед фінальним матчем проти пари Івета Бенешова і Барбора Стрицова через особисті причини Блек.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2010
Open GDF Suez, парний розряд